Ultimate Collection, è il nome dato ad una serie di album raccolta dedicati a vari artisti.

Alcuni artisti 
 Ultimate Collection, un album dei Creedence Clearwater Revival
 Ultimate Collection, un album di Shanice
 Ultimate Collection, un album dei Black 'N Blue
 Ultimate Collection, un album degli Eurythmics
 Ultimate Collection, un album di Anastacia
 Ultimate Collection, un album di Neil Diamond
 Ultimate Collection, un album di Jimi Hendrix
 Ultimate Collection, un album di Jimmy Cliff
 Ultimate Collection, un album dei Jackson 5
 Ultimate Collection, un album di Janis Joplin
 Ultimate Collection, un album di Luciano Pavarotti
 Ultimate Collection, un album di Billy Preston
 Ultimate Collection, un album di Santana
 Ultimate Collection, un album degli Steel Pulse
 Ultimate Collection, un album degli Yardbirds
 Ultimate Collection, un album dei T. Rex
 Ultimate Collection, un album dei Clannad

Pagine correlate 
 The Ultimate Collection